San José de Comayagua kan syfta på:

Honduras 

 San José de Comayagua (kommun), Departamento de Comayagua, 
 San José de Comayagua (ort), Departamento de Comayagua,